Daniel Šváb (* 12. dubna 1976 Praha) je český herec, hudebník a moderátor.

Vzdělání 
V roce 1999 ukončil studium na DAMU a nastoupil do plného angažmá ve Studiu Ypsilon, které skončilo v roce 2017. V současné době je na volné noze. Působí v Divadle na Jezerce, v divadle Minor, ve Studiu Hrdinů, ve skupině BocaLocaLab, ve Studiu Ypsilon, v divadle Alfréd ve dvoře a ve společnosti Fórum PPV.

Nejaktuálnější 
 Film Věčný klid (2022), režie Vojtěch Strakatý
 Divadelní představení Krajina 0, režie Adéla Stodolová Laštovková, premiéra duben 2023

Divadlo 
 MARTA, Sovovy mlýny – Letní scéna muzea Kampa, rež. Adéla Stodolová Laštovková, premiéra 9. června 2022, kontrabas, baskytara, role různé
 Občan první jakosti, Divadlo Na Jezerce, rež. Matěj Balcar, premiéra 25. března 2022, role – moderátor celé show, David Marek
 Ze života Čapka, Divadlo Na Jezerce, rež. Petr Vacek, premiéra 18. listopadu 202, role – Karel Čapek
 Mašíni, Divadlo Na Jezerce, rež. Janek Jirků, premiéra 14. října 2021, role Josef, Mašín, Ctirad Mašín, Daniel Šváb
 WERICH, Sovovy mlýny – Letní scéna muzea Kampa, rež. Adéla Stodolová Laštovková, premiéra 14. 6. 2021, role – Jiří Voskovec
 Oči v sloup, Studio Hrdinů, rež. Jiří Adámek, premiéra 20. listopadu 2019, role – muž v přítmí
 MEDA, Sovovy mlýny – Letní scéna muzea Kampa, rež. Adéla Stodolová Laštovková, premiéra 24. 6. 2019, obnovená prem. 5. 7. 2020, role Jan Mládek
 Game, Divadlo Minor, rež. Braňo Holiček, premiéra 19. května 2019
 Pánský klub, Divadlo Na Jezerce, rež. Matěj Balcar, premiéra 4. dubna 2019, role – Cyril Borůvka
 Toodle Noodle – 2018, Divadlo Minor, režie Jiří Adámek
 Saturnin – 2018, Divadlo na Jezerce, režie Petr Vacek, role – doktor Vlach
 Pinokio – 2018, Divadlo Minor, režie Jiří Jelínek, role – Gepetto
 Záhada hlavolamu – 2017, Divadlo Minor, režie Jakub Vašíček, role – Mirek Dušín
 Carmen Y Carmen – 2017, režie Jan Jiráň, účinkují Dagmar Pecková, Barbora Hrzánová, Jan Jiráň, Daniel Šváb, Miroslav Kořínek, Camilo Caller
 Bludiště seznamů – 2016, Alfred ve dvoře, komorní nastudování mluvené opery, autor hudby Martin Smolka, libreto a režie Jiří Adámek
 Nebojsa – 2016, Divadlo Minor, režie Eva Leinweberová
 Libozvuky – 2015, Divadlo Minor, režie Jiří Adámek 
 Demokracie – 2014, Divadlo Minor, režie Branislav Holiček, role redaktor, novinář, moderátor
 Sezname otevři se – 2014, (mluvená opera) Ostravské divadlo Antonína Dvořáka, autor hudby Martin Smolka, libreto a režie Jiří Adámek
 4321 – 2013, Alfred ve dvoře, režie Jiří Adámek
 Řekni něco – 2013, Alfred ve dvoře, režie Jiří Adámek
 Naše rodina – 2013, Divadlo Minor, režie Branislav Holiček, role Táta
 Parazit – 2012, Meet factory, režie Jiří Honzírek, role La Roche
 Moje první encyklopedie – 2011, Divadlo Minor, režie Jiří Adámek
 Požár – 2011, Divadlo Kampa, režie Jiří Adámek
 Teritorium – 2010, Experimentální prostor NOD, rež. Jiří Adámek
 Bylo nás pět –2007, rež. Ondřej Lážnovský, Divadlo Gong, Praha
 Tiká, tiká politika – 2006, divadlo Alfred ve dvoře, rež. Jiří Adámek
 Dámský krejčí, Georges Feydeau, rež. Václav Postránecký, role Doktor Moulineaux (alias Dámský krejčí) (2004) Divadlo Příbram
 Sen noci svatojánské, W. Shakespeare, rež. Mirek Pokorný, role Oberon (2004)
 Aby to čert vzal, námět Zita Morávková, role Bába (loutková pohádka) (2004)
 Hamlet, W. Shakespeare, rež. Lucie Bělohradská, role Voják (2003)
 Košičan, autorské představení, režie Ondřej Cihlář, role Robert (2003)
 Pohádka za tři facky, Jan Vladislav, rež. Elena Strupková, role – Klaun, Divadlo Miriam (2002)
 Mahulena, podle Boženy Němcové, rež. Jiří Adámek, role – Poutník, Studio Damúza (2002)
 Vladimír Vysockij, P. Stáncová – role nepojmenovaná (1999)

Filmy a seriály 
 Osada (2022), režie Radek Bajgar
 Pánský klub (premiéra červen 2022), režie Matěj Balcar
 Záře (2021), režie Dan Wlodarczyk
 Pan Profesor (2021), režie Braňo Holiček a další...
 Dvojka na zabití (2021), režie Libor Kodad
 Ordinace v růžové zahradě 2 (2014 – 2021)
 Ludwig van Beethoven (2020), režie Nikolaus Stein von Kamienski
 Specialisté (2019), režie Peter Bebjak, Peter Magát
 Dáma a král (2018), režie Vladimír Michálek, Petr Zahrádka
 Krejzovi (2018, 2019), režie Vojtěch Moravec
 Mordparta II – (2017), režie Peter Bebjak
 Mazalové II – (2016), režie Biser Arichtev
 Rapl – (2016), režie Jan Pachl
 Na vodě – (2016), režie Milan Cieslar
 Robert Musil – Muž mnoha vlastností (2015), režie Aleš Kisil, role Robert Musil
 Doktoři z Počátků (2014)
 Příběh Kmotra (2013), rež. Petr Nikolaev
 Energy globe awards (2012)
 Gympl – technik Papež (2012)
 Ulice – dětský psycholog (2011–2013)
 Sen o Paříži v Praze (2011), rež. Aleš Kisil
 Barkovskij – Serber, dokument o ruských špionech (2010)
 Kriminálka Anděl – Viktor Mácha (2010) TV Nova
 Tísňová volání – 2010, pilotní film TV Nova
 Seriál „Vyprávěj“ – Michal – ČT (2009)
 Ordinace v růžové zahradě – Martin Karabec (2009)
 Zemský ráj to na pohled – Příslušník VB, Film, režie Irena Pavlásková (2009)
 Policie Modrava – Pavel Markvart (2008) – pilot k seriálu
 Epizodní role v seriálu Redakce (2004)
 „Dějiny lékařství“ dokument pro německou televizi (2004)
 Film – Český sen (2004)
 Literární revue 333 (2002)
 Nemocnice na kraji města II a III (2002)

Studio Ypsilon 
 Varieté Freda A. aneb chytání větru, režie Jan Schmid, role bůh Metatron (2017)
 Proměna aneb Řehoř už toho má dost, režie Arnošt Goldflam, role pan Prokurista (2016)
 Swing se vrací neboli o stěstí, režie Jan Schmid, role Harlekýn, američan (2016)
 Zábava – Slawomir Mrožek, režie Braňo Holiček (2014)
 #jsi_user – režie Braňo Holiček, role User (2013)
 Demo demokracie – režie Braňo Holiček, role občan (2012)
 Muž na větvi – režie Jan Schmid, role Disident (2012)
 iJá – režie Braňo Holiček, role Steve Jobs (2011)
 Deadline – režie Braňo Holiček, role Michal (2010)
 T. G. M. – režie Jan Schmid, role Dr. Edvard Beneš (2010)
 Faust a Markétka – režie Jan Schmid, role Georges Bizet (2009)
 Kam vítr, tam pláž – režie Jiří Havelka a kolektiv, role Surfař (2008)
 Vdovou proti své vůli – Mark Twain, J. Schmid, role sluha, obchodník (2008)
 Nadsamec Jarry – režie Jiří Havelka, role Apollinaire (2007)
 Drama v kostce, pokus 2 – mystérium skutečnosti – J. Havelka a kolektiv, režie Jiří Havelka, role Režisér René (2007)
 Drama v kostce, J. Havelka a kolektiv, režie Jiří Havelka, role Režisér René (2005)
 Pravý inspektor Hound, Tom Stoppard, režie Jiří Havelka, role Magnus (2004)
 Rusalka nejen podle Dvořáka, Dvořák, Kvapil, Schmid, Kořínek, role Kocour (2003)
 Kometa Hanzelínova, Josef Skružný, Jan Schmid, Miroslav Kořínek, role – básník Berkovec (2002)
 Amála a Prasák, I. Örkeny, J. Havelka –Vyšetřující Szilvássi, Svářeč Kirch (2001)
 Tři mušketýři jdou, A. Dumas, J. Schmid – Ludvík XIII. (2000)
 Praha stověžatá, J. Schmid – Kostlivec, Mydlář, Ferda mravenec (2000)
 Oprátka, R. Ibrahimbekov – Doktor (1999)
 Prodaná nevěsta, B. Smetana, J. Schmid, M. Kořínek – Mícha (1998)

Dabing a rozhlas 
 2022 Nové Staré pověsti české aneb Návštěva u Jirásků, režie Petr Vodička
 2021 Bouřka, Český rozhlas, režie Zuzana Burianová
 2018 Bludiště seznamů, Český rozhlas, režie Jiří Adámek, Ladislav Železný
 2018 Tři siláci na silnici, Český rozhlas (režie Petr Vodička)
 2018 Dějiny kapitalismu, režie Petr Šourek
 2018 Příběhy slavných: Sergej Ejzenštejn, ČRo, (režie Petr Vodička)
 2013 Minutové hry – Český rozhlas (režie Petr Mančal)
 2013 Věnováno vaně – Boca Loca Lab, pro pořad Radiocustica Českého rozhlasu 3, Vltava
 2007 a 2008 několik rozhlasových her (režie, Hana Kofránková, Petr Mančal)
 2007 Klikněte na video – režie Jiří Adámek, ČR
 2002 Pořad pro Český rozhlas – Boris Vian – … každému svého hada (režie Hana Kofránková)
 2000 Pořad pro Český rozhlas – Vladimír Vysockij – písničkář, bohém, herec a básník (režie P. Stáncová)
 2003 rozhlasové a TV spoty Český Sen
 2002, 2004, 2005 dabing HBO (dokumenty)
 2001 dabing pro ČT, TV Nova-filmy

Mluvené slovo 
 2021 O Bagříkovi, Janek Jirků, režie Petr Vodička, TV Minor
 2018 Jedlová samota, režie Jindřiška Nováková, Audiostory
 2016 O rackovi a kočce, která ho naučila létat, Luis Sepúlveda, režie Jan Jiráň
 2014 Opičí král 1 a 2, režie Jan Jiráň
 2014 Lazebník sevillský, režie Jan Jiráň

Moderování 
 2022 Koncert John Williams, Filmová filharmonie, Rudolfinum
 2022 Koncerty PKF – Prague philharmonia, Koncerty pro děti v Rudolfinu – Ohnivé baroko
 2021 Koncert Fantasy, Filmová filharmonie, Rudolfinum
 2021 Koncert Starwars, Filmová filharmonie, Rudolfinum
 2021 Konference o implementaci 5G sítí do projektu Smart cities
 2019 Zažít Břevnov jinak
 2019 Konference ke 100. výročí České společnosti aktuárů 
 2018 Vánoční večírek společnosti mBlue
 2018 Naše náplavka – neděle s vorařskými tradicemi, Praha, Rašínovo nábř.
 2018 Barokní noc, Český krumlouv
 2017 uvádění koncertu Filharmonie mladých Praha, Rudolfínum
 2016 udílení Cen divadelních kritiků živě přenášený ČT Art
 2016 Event pro Českou pojišťovnu a Generali
 2008–2016 moderování debatní soutěže Studentská AGORA (Dříve Cestou do parlamentu)
 2013 moderování živého přenosu z Art's birthday ve Veletržním paláci pro Český rozhlas
 2013 debata o mongolské menšině v ČR
 2012 předvolební prezidentská debata
 2008–2010 pořad pro ČT – Mezi námi zvířaty

Hudba 
 2004–2012 členem hudební skupiny Eliščin band (založil herec Jan Budař), kde hrál na kontrabas
 2004–2022 členem hudební skupiny BOTAFOGO (založil herec Jan Jiráň), v níž hrál na kontrabas.

Diskografie 
 Písně divadla Minor IV (2015)
 Botafogo: TODO (2012)
 Lehce probuzený (2012)
 Botafogo: Čekání na Kojota, 2009
 Proměna, 2008
 BOTAFOGO, 2006
 Uletěl orlovi, 2006

Ostatní 
 2018 Kreativní partnerství, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání 
 2017–2023 Fórum pro prožitkové vzdělávání, FPPV
 2015, 2017, 2018 přednášky Rétoriky a Prezentační gramotnosti
 2002–2006 lektor herectví na DAMU
 1998–2001 lektor dětského hereckého studia

Sporty 
Od dětství windsurfing a jachting, jinak lyžování, snowboarding, volejbal, freediving, golf.

Reference

Externí odkazy 
 
 Skupina BOTAFOGO
 Studio Ypsilon
 BocaLocaLab – Jede Frau
 Minutové hry – Český rozhlas
 Příběhy slavných: Sergej Ejzenštejn – Český rozhlas

Čeští herci
Narození v roce 1976
Žijící lidé
Muži